Оле́вск (стар. Оре́ховец, ) — город в Житомирской области Украины. Входит в Коростенский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Олевского района.

Географическое положение 
Город расположен на реке Уборть (приток Припяти), в 180 км от Житомира.

История 
Территория современного Олевска была заселена с эпохи неолита в IV тысячелетии до нашей эры, о чём свидетельствуют находки кремнёвых орудий. Недалеко от Олевска было исследовано 17 погребений и два кургана Есривськой культуры. В северо-восточной части Олевска находится древнерусское городище и курганный могильник.

Во времена Киевской Руси носил название Ореховец, один из городов, упоминающихся в былине о Добрыне Никитиче. Этот факт был установлен исследователями Н. Бессоновым в XIX в., а за ним Б. Рыбаковым в XX в. и др. Город Ореховец был переименован в Олегск, в честь Олега Древлянского, имевшего там дворец, несмотря на то, что это место отстояло от столицы — Овруча — на 120 верст. Со временем Олегск стал называться Олевском, входил в так называемый «треугольник древлянских городов» — Искоростень (Коростень) — Вручий (Овруч) — Ореховец (Олевск). В те времена древлянские, а затем и киевские князья часто охотились в здешних лесах.

Около 1667 г. в Олевске одним из польских шляхтичей Немиричем был основан греко-католический Кармелитский монастырь.

«К. Немирич пригласил в Олевск кармелитов и выделил им более 10 тыс. Дес. земли. Основав здесь монастырь, кармелиты заставляли местных крестьян работать в своем имении, принимать католичество. В XVIII в. во время массового развертывания гайдамацкого движения в районе Олевск активно действовали отряды народных мстителей. От 1831 Олевск принадлежал к государственным поселениям. Из предприятий действовали только две винокурни. Власти не заботились о благоустройстве села, о здравоохранении и образовании его жителей. Лечебных учреждений здесь не было. Действовало училище на 14 мест при кармелитском монастыре.»

До наших дней монастырь не сохранился.

В городе сохранилась построенная в 1596 г. крестовая в плане 5-главая каменная Николаевская церковь. Принадлежит к наиболее ярким произведениям украинской архитектуры XVI в.
Являлся местечком Овручского уезда Волынской губернии.

В феврале 1924 года Олевск стал местом дислокации 19-го пограничного отряда.

В 1974 году численность населения составляла 10,2 тыс. человек, в 1989 — 12 323 человека.

Экономика 
Промышленность — в СССР в городе действовали заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод. Предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк.

Социальная сфера 
В городе имеется краеведческий музей, гимназия и три общеобразовательные школы по 11 классов обучения, детско-юношеская спортивная школа, учебно-производственный комбинат, лицей. Также в городе есть дом культуры, библиотека для взрослых и детская библиотека.

Транспорт 

Железнодорожная станция Олевск Юго-Западной железной дороги на линии Сарны — Коростень. Станция является передаточной на Львовскую железную дорогу.

Известные люди 
 В Олевске родился Поташник Семён Израелевич — Герой Украины.
 В Олевске родилась известная актриса театра и кино Люсьена Овчинникова.
 В 1941—1943 гг. Олевск был неформальной «столицей» Олевской республики — территории, которую контролировало движение Полесской сечи (УПА) Тараса Бульбы-Боровца.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка Олевска на сайте Верховной рады

Населённые пункты Олевского района
Города Житомирской области